Rita Hayworth (1918-1987), actrice américaine ;
Vinton Hayworth (1906-1970), acteur américain, oncle de la précédente.

Voir aussi

Patronyme anglais